El término El pasado puede referirse a :

 El pasado muerto, novela escrita por Isaac Asimov publicada en 1956.
 El pasado no perdona, telenovela de 1990 dirigida por Alfredo Tappan.
 El pasado oculto, novela escrita por Jude Watson publicada en 1999.
 El pasado, novela escrita por Alan Pauls publicada en 2003.
 El pasado no perdona, telenovela de 2005 dirigida por Lilo Vilaplana.
 El pasado, una película argentina-brasileña del 2007.
 El pasado, una película francesa del 2013.